

Geografia 
 Italia 
 Verona – città italiana in Veneto, capoluogo della provincia omonima
 Stati Uniti d'America 
 Verona – Dakota del Nord
 Verona – Illinois
 Verona – Michigan
 Verona – Mississippi
 Verona – Missouri
 Verona – New Jersey
 Verona – New York
 Verona – Ohio
 Verona – Pennsylvania
 Verona – Virginia
 Verona – Wisconsin
 Verona Island – Maine

Persone 
 Maffeo Verona – pittore del primo Seicento
 Zeno di Verona — vescovo (IV secolo)
 Pietro da Verona — predicatore (XIII secolo)
 Carlos Verona — ciclista (XXI secolo)
 Semplice da Verona – pittore (XVII secolo)
 Raterio di Verona  — predicatore e vescovo (X secolo)
 Fra Giovanni da Verona — intarsiatore, scultore (XV - XVI secolo)
 Egino di Verona — erudito e vescovo di Verona (VIII secolo) 
 Martino da Verona – (XIV-XV secolo)
 Innocenzo di Verona – (V secolo)

Altro 
 Verona – brano del 2017 di Koit Toome e Laura Põldvere
 Verona – modello di automobile prodotto dalla Ford sudamericana negli anni novanta, affine alla Ford Orion
 Verona – nome proprio di persona femminile
 4335 Verona – asteroide della fascia principale

Verona – piroscafo italiano affondato nel 1918

Pagine correlate 
 Veronese
 Veronesi